Poilly kan avse fyra kommuner i Frankrike:

 Poilly, Marne
 Poilly-lez-Gien, Loiret
 Poilly-sur-Serein, Yonne
 Poilly-sur-Tholon, Yonne